Гексанитрокобальта́т(III) ка́лия (соль Фи́шера) — неорганическое комплексное соединение с формулой K3[Co(NO2)6]. Аналогичное растворимое в воде соединение с катионами натрия носит название реактив Фишера и является качественным реактивом на ионы калия.

Свойства 
Соль Фишера представляет собой жёлтые кристаллы. Из-за жёлтого цвета также имеет названия Кобальт жёлтый и Индийская жёлтая. Плотность 2,64 г/см3, плохо растворима в воде (0,02 % по массе) и этаноле (0,0025 %). Кристаллы с кубической решёткой. Разлагается при кипячении с водой, а также выше 200 °C.

Получение 
 Кипячение раствора соли кобальта, подкисленного уксусной кислотой, с избытком нитрита калия:

Применение 
Применяется в качестве пигмента для художественных красок и для росписи на стекле и фарфоре. Реактив для обнаружения Bi, Hg и других металлов.

Комплексные соединения кобальта
Соли калия